Personalidades
 Jo Jo White — ex-jogador de basquetebol norte-americano
 Jojo Maronttini — nome artístico de Jordana Gleise de Jesus Menezes, cantora e compositora brasileira.
 Jojo Moyes — jornalista e romancista britânica
 JoJo — nome artístico de Joanna Noëlle Levesque, cantora norte-americana
 JoJo Siwa — nome artístico de Joelle Joanie Siwa, dançarina, cantora, atriz e youtuber norte-americana
 JoJo Starbuck — ex-patinadora artística norte-americana
 Jo-Jo — artista circense russo

 Outros
 Jo Jo — álbum da banda sul-coreana Shinee
 JoJo (álbum) — álbum de estreia da cantora JoJo
JoJo no Kimyo na Boken — Mangá criado por Hirohiko Araki

Desambiguações de antropônimos